Miejscowości w USA:
 Mamaroneck – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Mamaroneck – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
Gminy w USA:
 Mamaroneck (ang. Mamaroneck Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester